Чува́шское Черепа́ново (, ) — деревня Тетюшского района Республики Татарстан в составе Бакрчинского сельского поселения.

Население деревни 188 чел. на (2010).

История 
Согласно преданиям, деревня была основана двумя трудолюбивыми братьями, которых звали Чура и Пан. Решили они учить ремеслу людей и самим подучиться. Так братья путешествовали, переезжая с одного места на другое, но однажды им приглянулось место, рядом с речкой под названием Кильна и лесом, где они решили обосноваться. Поселение получило название Чураппан. Деревня была расположена рядом с главной дорогой, которая вела в старинный город Хулаш. Деревня часто подвергалась нападениям со стороны разбойников, которые шли по главной дороге. Поселенцы, измученные грабежами, переселились на левый берег реки Кильна, в глубь леса.

В первое время в деревне насчитывалось 18 дворов.
 1922—1923 года возникновение пионерской организации.
 1930 год — образование колхоза.
 1934 год — появление электростанции в деревне.

Люди, связанные с селом 
 Аксаков, Николай Павлович — известный снайпер на Волховском фронте, уничтоживший 101 врага.
 Садовников, Григорий Данилович — полный кавалер Орденов Славы Великой Отечественной Войны.
 Васильев, Иван Васильевич — артист оперы (баритон), концертный певец и педагог. Заслуженный учитель Чувашской АССР.

Примечания 

Населённые пункты Тетюшского района